Binhu bezeichnet:

 Binhu (滨湖区), Stadtbezirk der bezirksfreien Stadt Wuxi in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Binhu (Changji) (滨湖镇), Großgemeinde der kreisfreie Stadt Changji im Autonomen Gebiet Xinjiang in der Volksrepublik China
 Binhu (Tengzhou) (滨湖镇), Großgemeinde der kreisfreien Stadt Tengzhou in der chinesischen Provinz Shandong
 Binhu (Binhu) (滨湖街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Binhu in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Binhu (Honghu) (滨湖街道), Straßenviertel der Stadt Honghu in der chinesischen Provinz Hubei
 Binhu (Huaibin) (滨湖街道), Straßenviertel des Kreises Huaibin in der chinesischen Provinz Henan
 Binhu (Jiangxia) (滨湖街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Jiangxia in der chinesischen Provinz Hubei
 Binhu (Jianye) (滨湖街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Jianye in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Binhu (Wujiang) (滨湖街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Wujiang in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Binhu (Yutai) (滨湖街道), Straßenviertel des Kreises Yutai in der chinesischen Provinz Shandong